Campionatul European de Scrimă din 2013  s-a desfășurat în perioada 16-21 iunie la Zagreb în Croația.

Medaliați

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Rezultate

Masculin

Floretă individual

{{Round8

||{{Nowrap| Aleksei Ceremisinov}}|15| Valerio Aspromonte|8
|| Siarhei Byk|13| James-Andrew Davis|15
|| Richard Kruse|12| Peter Joppich|15
|| Andrea Baldini|15| Aleksei Hovanski|12

||

Spadă individual

{{Round8

|| Benjamin Steffen|4| Jörg Fiedler|15
||

Sabie individual

Floretă pe echipe

Spadă pe echipe

Sabie pe echipe

Feminin

Floretă individual

Spadă individual

{{Round8

|| Renata Knapik|15| Anfisa Pocikalova|10
|| Ana Maria Brânză|15| Rossella Fiamingo|9
|| Emese Szász|15| Irina Embrich|10
||{{Nowrap| Francesca Quondamcarlo}}|15| Romana Caran|13

|| Renata Knapik|9| Ana Maria Brânză|15
|| Emese Szász|8|

Sabie individual

Floretă pe echipe

Spadă pe echipe

Sabie pe echipe

Legături externe
Site-ul official 

2013
2013 în scrimă
Competiții de scrimă în Croația